Preinitieringskomplex kan syfta på:
Transkriptionellt preinitieringskomplex - ett stort proteinkomplex som består av enzymer och proteiner
Translationellt preinitieringskomplex - de ribozymer och dess associerade faktorer som behövs för att initiera translationen